Teehaus bezeichnet:

 Teehaus, Kleinarchitektur beispielsweise zum Abhalten der Teezeremonie
 Teehaus (Unternehmen), zweitgrößter Tee-Produktionsstandort der Teekanne-Gruppe
 Teehaus (Fabrikantenvilla), denkmalgeschützte Fabrikantenvilla, Namensgeberin des Unternehmens Teehaus
 Teehaus Ronnefeldt, Unternehmen
 Tadschikisches Teehaus Klagenfurt
 Weißenburgpark#Teehaus, Restaurant im Weißenburgpark in Stuttgart
 Kanzler-Teehaus, Teehaus im Park des Palais Schaumburg in Bonn

Siehe auch:

 Teehäuschen